Le tournoi de Los Angeles est un tournoi de tennis. L'édition féminine 1960 se dispute du 19 au .

Ann Haydon remporte le simple dames. En finale, elle bat Darlene Hard.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Maria Bueno et Darlene Hard.

Résultats en simple

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de Los Angeles

Navigation 

dames 1960
Los Angeles
Sport aux États-Unis en 1960
Sport en septembre 1960